Jastrzębie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jastrzębie, un village du powiat de Brodnica dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jastrzębie, un village du powiat de Lipno dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jastrzębie, un village du powiat de Świecie dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jastrzębie, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Jastrzębie, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Jastrzębie, un village dans la voïvodie de Silésie
 Jastrzębie, un village dans la voïvodie d'Opole
 Jastrzębie, un village dans la voïvodie de Poméranie
voir aussi
 Jastrzębie-Zdrój, un village dans la voïvodie de Silésie